Stati Uniti d'America
 Eddyville – villaggio della Contea di Pope, Illinois
 Eddyville – città della Contea di Mahaska, della Contea di Monroe e della Contea di Wapello, Iowa
 Eddyville – capoluogo della Contea di Lyon, Kentucky
 Eddyville – villaggio della Contea di Dawson, Nebraska